Der Polish Cup 2018 wurde vom 2. bis 4. Februar in Nowy Tomyśl, Rakoniewice und Zbąszyń, Polen, ausgetragen. Es ist die 13. Austragung des Unihockeywettbewerbs. Der Polish Cup zählt wie die Euro Floorball Tour zu den wichtigsten Wettbewerben für U-Nationalmannschaften.

Modus 
Am Polish Cup spielt jede der teilnehmenden Mannschaft gegen jede andere. Sieger des Turniers ist die Mannschaft, die nach allen Partien am meisten Punkte hat. Im Vergleich zu traditionellen Unihockeyspielen wird am Polish Cup nach dem 60 Minuten, unabhängig vom Spielstand, ein Penaltyschiessen absolviert. Jede Mannschaft hat hierbei fünf Versuche. Der Sieger nach 60 Minuten erhält zwei Punkte. Der Sieger des Penaltyschiessen erhält einen Zusatzpunkt.

Teilnehmer 
2018 nehmen die Mannschaften U19-Nationalmannschaften der Frauen von Tschechien, Deutschland, Norwegen, Polen, Slowakei und der Schweiz teil.

Partien

Tabelle

Statistiken

Topskorerin

Goalie

Siehe auch 
 Polish Cup

Einzelnachweise 

Unihockeywettbewerb in Polen
Unihockey 2018
Gmina Nowy Tomyśl
Gmina Rakoniewice
Gmina Zbąszyń
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Großpolen